Adab − kultura wykształconych muzułmanów
 Adab − starożytne miasto w Sumerze